Бизяк () — фамилия.

 Бизяк, Ловро (род. 1993) — словенский футболист.
 Бизяк, Янез (1911—1941) — Народный герой Югославии.